Коптяев — русская фамилия, женская форма Коптяева.
 Коптяев, Александр Петрович (1868—1941) — музыковед и композитор.
 Коптяев, Алексей Николаевич (род. 1985) — российский хоккеист.

 Коптяева, Антонина Дмитриевна (1909—1991) — русская советская писательница.
 Коптяева, Надежда Николаевна (род. 1987) — российская биатлонистка.